Příjmení Woodcock nosí více významných osobností:

 George Woodcock (1912–1995) – kanadský spisovatel a historik
 Peter Woodcock (1939–2010) – kanadský sériový vrah a násilník
 Tony Woodcock – více osob